Franciszek Dembiński (zm. 1653) – podkomorzy krakowski, chorąży krakowski, starosta wielicki i bocheński
 Franciszek Dembiński (zm. 1727) – kasztelan sądecki i wojnicki, miecznik krakowski, starosta wolbromski
 Franciszek Dembiński (zm. 1762) – podwojewodzi krakowski, chorąży zatorsko-oświęcimski
 Franciszek Dembiński (zm. 1776) – starosta wolbromski
 Franciszek Dembiński (zm. 1788) –  chorąży bracławski, podczaszy wiślicki